«Тержинан®» () — патентованный комбинированный лекарственный препарат, разработанный и выпускаемый французской фирмой «Лаборатории Бушара-Рекордати» (Laboratoires Bouchara-Recordati). Используется для лечения инфекционных гинекологических заболеваний, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие.

Фармакологическое действие 
Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. 
 Тернидазол — производное имидазола — оказывает трихомонацидное действие.
 Неомицина сульфат — антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов.
 Нистатин — противогрибковый антибиотик из группы полиенов, высокоактивен в отношении грибов рода Candida.
 Преднизолон — глюкокортикоид, оказывает выраженное противовоспалительное действие.

Фармакокинетика 
Исследования фармакокинетики препарата Тержинан не проводились, в связи с чем системная биодоступность компонентов препарата неизвестна.

Показания 
Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
 бактериальные вагиниты, вызванные банальной пиогенной флорой;
 трихомоноз влагалища;
 вагиниты, вызванные грибами рода Candida;
 смешанные вагиниты.
Профилактика вагинитов:
 перед гинекологическими операциями;
 перед родами или абортом;
 до и после установки ВМС;
 до и после диатермокоагуляции шейки матки;
 перед гистерографией.

Режим дозирования 
Назначают по 1 вагинальной таб./сут перед сном. Средняя продолжительность курса терапии — 10 дней; в случае подтвержденного микоза может быть увеличена до 20 дней. Следует прекратить лечение на время  менструации и продолжить после её завершения .
Перед введением таблетку следует в течение 20-30 сек подержать в воде.

Побочное действие 
Местные реакции: редко — чувство жжения, местное раздражение (особенно в начале терапии).
Прочие: в отдельных случаях — аллергические реакции.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации 
Применение при беременности и лактации
Согласно утвержденной инструкции Тержинана, данный препарат может быть использован с лечебной целью (для лечения вагинитов, в том числе: бактериальный вагинит, вызванный банальной пиогенной флорой, трихомониаз влагалища, кандидозный вульвовагинит, смешанный вагинит), а также с профилактической целью ( в том числе: профилактика вагинитов перед родами и абортом).
Производитель препарата Тержинан- французская лаборатория Бушара-Рекордати, располагает данными 3 европейских клинических исследований, в которых оценивалась эффективность и безопасность применения Тержинана у беременных на разных сроках гестации (191 пациентка). С 1997 по 2004 год  российские акушеры-гинекологи опубликовали данные по применению Тержинана у беременных на разных сроках гестации (452 пациентки) для лечения и профилактики урогенитальной инфекции.
Также Тержинан включен в российские рекомендации по лечению урогенитальной инфекции у беременных. На основании предоставленных данных Тержинан показан  при лечении  урогенитального кандидоза у беременных со второго триместра беременности.

Особые указания

В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.
Не следует прекращать лечение во время менструации.

Передозировка 
В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Лекарственное взаимодействие 
Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Тержинан с другими лекарственными средствами не выявлено.

Условия и сроки хранения 
Препарат следует хранить при комнатной температуре. Срок годности — 3 года.

Условия отпуска из аптек 
Препарат отпускается по рецепту врача.

Примечания 
Препарат исчез с полок аптек России в ноябре 2022 года. 
Другие противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства